Rancheria (fiume Canada) – fiume del Canada, nello Yukon
 Rancheria (fiume Colombia) – fiume della Colombia